Wollrabe ist der Familienname folgender Personen:

 Amalie Wollrabe (1837–1907), deutsche Schauspielerin, siehe Amalie Löwenstein-Scharfeneck
 Auguste Wollrabe (Lebensdaten unbekannt), deutsche Schauspielerin und Sängerin, Tochter des Ludwig Wollrabe
 Ludwig Wollrabe (1808–1872), deutscher Schauspieler
 Minna Wollrabe (1830–1902), österreichisch-deutsche Schauspielerin

Siehe auch:

 Wohlrab
 Wohlrabe
 Wohlrapp